Eulero (o l'aggettivo euleriano) può riferirsi a diverse entità matematiche chiamate in onore del matematico svizzero Eulero:

Angoli di Eulero
Cammino euleriano
Caratteristica di Eulero
Carico critico euleriano
Cerchio di Eulero, o cerchio di Feuerbach
Diagramma di Eulero-Venn 
Criterio di Eulero
Grafo euleriano
Gli integrali di Eulero del primo e del secondo tipo, cioè la funzione beta di Eulero e la funzione gamma
Multigrafo euleriano
Multidigrafo euleriano
Parametri di Eulero-Rodrigues
Polinomio di Eulero
Problema dei tre corpi di Eulero
Pseudoprimo di Eulero
Regola di Eulero per i numeri amicabili
Retta di Eulero
Somma di Eulero
Sistema di Eulero

Congetture di Eulero 
Congettura di Eulero sulla somma di potenze
Congettura di Eulero sui quadrati greco-latini
Congettura di Eulero legata al problema di Waring

Equazioni di Eulero 
Equazioni di Eulero (fluidodinamica)
Equazioni di Eulero (dinamica del corpo rigido)
Equazioni di Eulero-Bernoulli
Equazione di Eulero-Cauchy
Equazioni di Eulero-Lagrange
Equazione di Eulero-Poisson-Darboux
Equazione di Eulero-Tricomi

Formule di Eulero 
Formula di Eulero: 
Formula di Eulero per i poliedri, o relazione di Eulero
Formula di Eulero per i grafi planari
Formula per le frazioni continue di Eulero
Formula di Eulero-Maclaurin
Formula di Eulero-Rodrigues
Formula prodotto di Eulero

Funzioni di Eulero 
Funzione di Eulero, una forma modulare
Funzione φ di Eulero

Identità di Eulero 
Identità di Eulero: 
A volte è riferita al teorema dei numeri pentagonali

Numeri di Eulero 
Costante di Eulero-Mascheroni
Numero di Eulero
Numero di Eulero (teoria dei numeri)
Numeri euleriani
Numero di Eulero (fisica)

Teoremi di Eulero 
Teorema di Eulero sulle funzioni omogenee
Teorema di Eulero (geometria differenziale)
Teorema di Eulero (geometria) 
Teorema di Eulero (aritmetica modulare), o teorema di Eulero-Fermat

Altri oggetti 
2002 Euler, un asteroide
Medaglia Eulero, un premio per la ricerca in combinatoria
Euler, cratere lunare
Euler (linguaggio di programmazione)
AMS Euler, un font
Progetto Eulero
Disco di Eulero